Irena peut désigner :
 Irena, un genre de passereaux de la famille des Irenidae ;
 Irena, série de bande dessinée sur Irena Sendlerowa, par Jean-David Morvan, Séverine Tréfouël, et David Evrard, Glénat, 2017.
 l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, International Renewable Energy Agency en anglais.

Irena est aussi un prénom.
 Pour voir les porteurs de ce prénom : 

 Irena, un village du comté de Worth, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Irena, un village polonais dans la voïvodie des Basses-Carpates.